Chezelles kan syfta på:
 Chezelles, Indre-et-Loire
 Chezelles, Indre